В данном списке представлены самые длинные суда по типу.

См. также 
 Список самых больших парусных судов
 Список самых больших моторных яхт
 Список крупнейших пассажирских судов мира

Примечания

Ссылки 
 Самое крупное судно спущено на воду

Длина